Krasnoznamensk este numele a două orașe din Rusia:

 Krasnoznamensk, oraș în Regiunea Moscova
 Krasnoznamensk, oraș în Regiunea Kaliningrad